Deathball , La Bola Mortal en América Latina aparece en la serie Futurama. Es el "pasatiempo tierricano" y un deporte.

Descripción 
Es un deporte muy peligroso. Consiste en un laberinto con bolas gigantes que se van moviendo de acuerdo a los controles (vertical y horizontal), cada capitán tiene un control. El objetivo es empujar las bolas en los agujeros para ganar puntos. Siempre existe la posibilidad de morir, de ahí el nombre.

Apariciones 
 Futurama: The Beast with a Billion Backs

Los participantes conocidos

Equipo Farnsworth 
 Profesor Farnsworth (líder)
 Fry
 Leela
 Bender
 Amy
 Zoidberg
 Hermes

Equipo Wernstrom 
 Profesor Wernstrom (líder)
 Estudiantes graduados de Wernstrom
 Chu

Futurama
Planetas y Futuros Acotentecimientos de Futurama